

Посада та звання 
 Дей — титул довічного правителя Тунісу (кінець XVI століття-1705, Триполі (1609-1711) та Алжиру (1711-1830).
 Дей — почесне звання у яничарському війську Османської імперії.

Прізвище 

 Доріс Дей — американська акторка.
 Крістін Дей — ямайська спринтерка.
 Майкл Дей — американський велогонщик.
 Марселін Дей — американська акторка.
 Олексій Іванович Дей (1921—1986) — український літературознавець, фольклорист.
 Петер Дей (; 1934 — 2012) — угорський шахіст.
 Річард Дей — канадський художник-постановник.
 Розі Дей (нар 1995) — англійська актриса. Найбільш відома своїми ролями в серіалах «Книгарня Блека» та «Покидьки».
 Стоквелл Дей — канадський політик.
 Сьюзен Дей (нар 1952) — американська актриса, відома завдяки своїм ролям на телебаченні в ситкомі ABC " Сім'я Партриджів " (1970—1974) і правовій драмі NBC "Закон Лос-Анджелеса " (1986—1992)

Географія

Дей — район у провінції Західний Гайлендс

Дей — округ у штаті Південна Дакота (США)
 Дей — місто, штат Нью-Йорк
 Дей — місто, штат Вісконсин
 Дей — переписна місцевість, штат Флорида